Gippsland steht für
 Gippsland, Region in Australien
South Gippsland Shire, Verwaltungsgebiet (LGA) im australischen Bundesstaat Victoria
East Gippsland Shire, Verwaltungsgebiet (LGA) im australischen Bundesstaat Victoria.
Gippsland Aeronautics, australischer Flugzeughersteller 
Gippsland GA-8 australisches Flugzeug